Xipell o bruc d'hivern (Erica multiflora), arbust de la terra baixa mediterrània 
 Xipell o bruguerola (Calluna vulgaris), arbust que es pot trobar a gran part d'Europa 
 Xipell (dibuixant) (Castelló de la Plana, País Valencià, 1965), dibuixant i il·lustrador 
 Joan Xipell i Pujol (Sant Julià de Vilatorta, 1859 - Barcelona, 1912), enginyer industrial que fou delegat a l'Assemblea de Manresa (1892).